Кандіда () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Candida — рід анаморфних дріжджів